Wanino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Wanino, Siedlung städtischen Typs in der Region Chabarowsk

 Dörfer:
 Wanino (Iwanowo, Priwolschski), in der Oblast Iwanowo, Priwolschski rajon
 Wanino (Iwanowo, Werchnelandechowski), in der Oblast Iwanowo, Werchnelandechowski rajon
 Wanino (Kirow), in der Oblast Kirow
 Wanino (Kursk), in der Oblast Kursk
 Wanino (Orjol), in der Oblast Orjol
 Wanino (Perm), in der Region Perm
 Wanino (Pskow), in der Oblast Pskow
 Wanino (Rjasan), in der Oblast Rjasan